
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Asteroiden Nummer 16001 bis 16500 

|}

16001

an:Lista d'asteroides (16001-17000)
ast:Llista d'asteroides (16001-17000)
ca:Llista d'asteroides (16001-17000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۱۶۰۰۱ - ۱۷۰۰۱)
fr:Liste des astéroïdes (16001-17000)
it:Lista di asteroidi (16001-17000)
ja:小惑星の一覧 (16001-17000)
la:Index Asteroidum 16001-17000
nn:Nummererte småplanetar/16001–17000
pl:Lista planetoid 16001-17000
pt:Anexo:Lista de asteroides (16001-17000)